Fedde ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Fedde (1850–1921), norwegische lutherische Diakonisse
 Friedrich Karl Georg Fedde (1873–1942), deutscher Botaniker
 Kurt Fedde (1903–1968), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (SPD)